Palazzo INAIL a Carrara
 Palazzo INAIL a Messina
 Palazzo INAIL a Pisa
 Palazzo INAIL a Prato
 Palazzo INAIL a Roma